Marta Carrasco puede hacer referencia a:
Marta Carrasco, (1963-),  creadora escénica, intérprete, bailarina, coreógrafa y profesora teatral española.
Marta Carrasco Bertrand (1940-2007), pintora, ilustradora y escritora para niños chilena.
Marta Carrasco Ferrer (1968-), profesora universitaria española, de Historia del Arte.